Виктор II (, в миру граф Гебхард фон Доленштайн-Хиршберг ; ок. 1018 — 28 июля 1057) — Папа Римский с 13 апреля 1055 года по 28 июля 1057 года.

Обучение и церковная карьера 
Гебхард приходился племянником императору Генриху III, его отцом был Гарвиг, барон Швабии, граф фон Кальве. В возрасте 24 года Гебхард был назначен, по настоянию епископа Регенсбурга и Генриха III, епископом Айхштетта. В этом статусе он стал одним из ближайших советников императора. Одно время Гебхард был регентом Баварии.

Избрание 

После смерти папы Льва IX (19 апреля 1054) Хильдебранд из Соаны, самая важная церковная фигура того времени 
, находился во Франции. Он сразу же прибыл в Германию, в Майнц, где принял делегацию римской знати, выступающих против его реформ. Хильдебранд предложил в качестве папы епископа Айхштетта, который был близок реформаторским идеям. В итоге Гебхард фон Кальве был избран в качестве Папы в Майнце в сентябре 1054 года, выбрав имя Виктора II и попросив императора Генриха III помочь ему отвоевать потерянные папские территории. Он был рукоположён 13 апреля 1055 года (семь месяцев спустя после выборов) в базилике Святого Петра.

Понтификат 
В июне 1055 года Виктор встретился с императором во Флоренции и там провел совет, который усилил озвученное Львом IX осуждение браков духовенства, симонии и растраты церковного имущества. В следующем году Генрих III скончался, Виктор был возле него у смертного одра в Ботфельде, Гарц, 5 октября 1056 года. Как опекун малолетнего императора Генриха IV и советник императрицы Агнессы, регентши Генриха, Виктор сосредоточил в своих руках огромную власть, которую старался использовать для поддержания мира в империи и укрепления позиций папства против агрессии баронов. Хильдебранду было поручено продолжать реформы, особенно во Франции, препятствуя избранию епископов, не согласных с ним.

В Италии папа столкнулся с противодействием со стороны Годфрида I Тосканского, самого могущественного человека на полуострове. Готфрид женился на Беатрис де Бар, вдове Бонифация III Тосканского, которая имела дочь Матильду. Император Генрих III попытался воспрепятствовать этому союзу и взял Беатрис и Матильду в заложники. После смерти Генриха III Виктору II пришлось решать судьбу заложниц. С помощью подсказок Хильдебранда ему удалось заключить мир между Агнессой, вдова императора, и Готфридом, которому были возвращены жена и дочь, а также часть Лотарингии.

Виктор умер от малярии всего в 40 лет, во время поездки по Тоскане, близ города Ареццо, сопровождаемый кардиналом Бонифацио Конти. Виктор просил похоронить себя в Айхштетте, однако его тело было похищено и погребено жителями Равенны в церкви Санта-Мария-Ротонда, месте захоронения Теодориха Великого.

Литература 
 
 Karl Mittermaier, Die deutschen Päpste. Benedikt XVI. und seine deutschen Vorgänger, 2006.
 

Умершие от малярии
Папы римские
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения